Сателлит (от ) — формально независимое государство, находящееся под политическим и экономическим влиянием другого государства и пользующееся его протекционизмом на международной арене.

В западной геополитической школе термин «государство-сателлит» применяется ко всем государствам Варшавского договора, Кубе, Северной Корее, Монголии и прочим странам, бывшим в той или иной степени подконтрольными Советскому Союзу. В отношении государств, попадавших под влияние США (Южная Корея, Тайвань, дореволюционные Куба и Иран, Южный Вьетнам), применяется более политкорректный термин «государство-клиент» (). Однако степень влияния США на «государства-клиенты» значительно отличается в меньшую сторону даже для сильно зависимых стран, таких как дореволюционные Куба и Южный Вьетнам, и в значительной мере для более независимых «государств-клиентов», таких как Тайвань и Южная Корея.

Сателлит следует отличать от протектората, марионетки и клиента.

Сателлиты Германии, Японии и Италии 
 

В советской историографии термин «государство-сателлит» применялся к государствам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне Германии и в целом Антикоминтерновского пакта (Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Таиланд).

  Королевство Румыния (с 22 июня 1941 до 23 августа 1944)
  Королевство Венгрия (с 6 апреля 1940 до 15 октября 1944)
  Царство Болгария (с 19 апреля 1941 до 9 сентября 1944)
  Королевство Таиланд (с 25 января 1942 до 16 августа 1945)
  Первая Словацкая республика (с 1 сентября 1939 до 4 апреля 1945)
  Независимое государство Хорватия (с 15 июня 1941 до 8 мая 1945)
  Итальянская социальная республика (с 23 сентября 1943 до 25 апреля 1945)
  Венгерское государство (с 17 октября 1944 до 7 мая 1945)

Советские сателлиты

После Первой мировой войны 
В рамках революции 1921 года монгольские революционеры с помощью советских красноармейцев изгнали войска белого генерала Романа Унгерна, а также окончательно покончили с суверенитетом Китая. Однако советское влияние в дальнейшем только усиливалось, и в 1924 году была провозглашена Монгольская Народная Республика, которая, несмотря на декларируемые суверенитет и независимость, являлась советским сателлитом по 1990 год.

Тувинская Народная Республика, провозгласившая свою независимость в 1921 году, являлась сателлитом СССР вплоть до своего добровольного присоединения в 1944 году.

Другим ранним советским сателлитом в Азии была Дальневосточная республика.

После Второй мировой войны 

К концу Второй Мировой войны большая часть стран восточной и центральной Европы была занята советскими войсками, и там присутствие СССР сохранилось и после окончания военных действий, что дало повод появиться на свет термину Советская империя. К советским сателлитам в Европе относят следующие страны:

  Народная Республика Албания (1944—1960)
  Польская Народная Республика (1944—1989)
 Народная Республика Болгария (1946—1990)
 Румынская Народная Республика (1947—1989)
 Чехословацкая Социалистическая Республика (1948—1989)
 Германская Демократическая Республика (1949—1990)
 Венгерская Народная Республика (1949—1989)

Народная Социалистическая Республика Албания под руководством сталиниста Энвера Ходжи в 1960 году разорвала отношения с СССР из-за стартовавшего там процесса десталинизации. В период с 1945 по 1948 год Албания и Югославия были членами Восточного блока.

Федеративная Народная Республика Югославия иногда указывается как советский сателлит вплоть до 1948 года, когда произошёл конфликт между Тито и Сталиным. После этого офис Коминформ переехал из Белграда в Бухарест, а Югославия стала одним из инициаторов создания Движения неприсоединения.

Демократическая республика Афганистан может также быть отнесена к сателлитам СССР: с 1978 по 1991 год центральное правительство в Кабуле входило в коммунистический блок и поддерживалось советскими войсками.

Восточно-Туркестанская Революционная республика, существовавшая с 1944 по 1950 год, являлась советским сателлитом, в итоге вошедшим в состав КНР.

Симметрично план Маршалла, подразумевавший помощь США в послевоенном восстановлении Западной Европы в обмен на антикоммунистическую и проамериканскую политику, выстроил систему государств, оказавшихся политически, экономически и в военном отношении под американским влиянием и в составе НАТО:

 Великобритания
 Греция
 Дания
 Исландия
 Испания (с 1982 года)
 Италия
 Люксембург
 Нидерланды
 Норвегия
 Португалия
 Франция (выходила из военных структур НАТО в 1966—2009 гг.)
 ФРГ
 Турция

Аналогичные структуры, закреплявшие американское влияние, создавались в других регионах: СЕАТО в Юго-Восточной Азии, СЕНТО на Ближнем Востоке, АНЗЮС в Океании. Отдельные договоры закрепляли американское влияние в Японии, Южной Корее и на Тайване.

После окончания холодной войны 

У некоторых аналитиков существовали опасения, что военные и дипломатические действия США на Ближнем Востоке могут привести либо уже привели к увеличению количества сателлитов США в регионе. Иногда к сателлитам Соединённых Штатов относят страны Европейского Союза, в первую очередь бывшие страны социалистического лагеря и бывшие республики СССР - такие как  Польша,Эстония, Литва.Латвия. Термин применялся при характеристике отношений между Сирией и Ливаном, когда первое государство активно вмешивалось во внутреннюю политику второго. Лесото и Свазиленд также характеризовались как сателлиты Южной Африки. Республику Беларусь иногда называют сателлитом Российской Федерации.

См. также 
 Марионеточное государство
 Лимитроф

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Сателлит
Формы государства
Геополитика
Международные отношения
Суверенитет